Em física teórica, particularmente em relatividade geral, o teorema de Price pode ser afirmado informalmente como o princípio de que qualquer falta de homogeneidade na geometria espaço-tempo fora de um buraco negro vai ser irradiada para fora como radiação gravitacional. O teorema foi formulada em 1972 pelo físico americano Richard H. Price.

Este teorema leva a poder se afirmar, "Tudo que pode ser irradiado é irradiado.", qualquer saliência não esférica deve ser irradiada fora por ondas gravitacionais por um objeto em um colapsado buraco negro. O teorema também explica como qualquer campo magnético inicial será perdido. Este é o mecanismo que faz buracos negros serem ditos no jargão do ramo "sem cabelo".

Ver também 
 Teorema da calvície
 Onda gravitacional

Relatividade geral